Păuleni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Păuleni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Păuleni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita